Ahora puede referirse a:
El tiempo presente.
La hora y fecha actual:  (UTC),  de  de  d.C.

Medios 
El periódico Ahora, editado entre 1930 y 1939.
El periódico Ahora, de corta duración.

Arte 
La película Ahora o nunca.
La novela Ahora y siempre de Ray Bradbury.

Música 
El álbum Ahora de la cantante argentina Fabiana Cantilo.
El álbum Ahora de Paloma San Basilio
El álbum Ahora de Rosa López.
El álbum Ahora de Fiskales Ad-Hoc.
El álbum Ahora y siempre de Alacranes Musical.
El álbum Ahora del cantante argentino Pedro Aznar.
El álbum Ahora de Asfalto.
El álbum Ahora de Magic Magno.
La canción Ahora de Alberto Plaza.
La canción Ahora, ahora de Mónica Naranjo.
La canción Ahora es de Wisin & Yandel.
La canción Ahora que te vas del grupo español La Quinta Estación.
La canción Ahora dice de J Balvin, Ozuna y Arcángel.
El álbum Adesso de Mango, conocido en España con el nombre Ahora.

Televisión 
Ahora, noticiero argentino de Canal 10 emitido desde 2020 en Mar del Plata (Buenos Aires).
Ahora, programa español de televisión de Antena 3, presentado por Cristina Saavedra del 2000 hasta 2006.